Osoby o tym nazwisku:
 Dane Zajc – słoweński poeta, dramaturg i eseista
 Ivan Zajc – chorwacki kompozytor operowy i dyrygent
 Kiriłł Zajc – rosyjski prawosławny duchowny, publicysta i działacz 
 Krzysztof Zajc – polski koszykarz
 Ludvik Zajc – jugosłowiański skoczek narciarski
 Simon Zajc – słoweński polityk i dziennikarz
 Timi Zajc – słoweński skoczek narciarski